Konfieren (von französisch confire, „einlegen, einkochen“) bezeichnet:

 eine Methode des Garens von Fleisch im eigenen Fett, siehe Confit
 das Kandieren von Früchten in einer Zuckerlösung